Principato di Transilvania (1570-1711)
 Principato di Transilvania (1711-1867)

Pagine correlate 

 Transilvania (disambigua)
 Transylvania